Драчка — розмовне позначення місця, де оббирають кого-небудь, а також форми оббирання, здирства (також заст. дра́ча).
 Драчка — розмовне слово, що означає «збройна сутичка, бій» (відоме також застаріле дра́ча в значенні «сварка»).
 Драчка — застаріле слово, що означає схильність до сварки («Оттак і посердились, неначе хто між їми драчку вкинув»).
 Драчка — діалектна назва просорушки.
 Драчка — застаріла назва лісопильні (пиляр називався «драчем»).
 Драчка — застаріле слово, що означало «дошка».
 Драчка — теслярський вимірювальний інструмент, рід рейсмуса.

Примітки